Wilfried Dalmat (Tours, 17 juli 1982) is een Frans voetballer, afkomstig uit Martinique. Hij speelt bij voorkeur als aanvallende middenvelder.

Dalmat begon zijn carrière bij Nantes waarmee hij in de Uefa Cup actief was. In vier Europese wedstrijden scoorde hij één keer. Hij heeft ook twee voetballende broers, Cyril Dalmat en Stéphane Dalmat. Op 11 juni 2008 tekende Dalmat een driejarig contract bij de toenmalige Belgisch landskampioen Standard Luik. In het seizoen 2010-2011 volgde hij dezelfde weg als ploeggenoot Marcos Camozzato en tekende hij bij Club Brugge. Een jaar later verhuisde hij naar Orduspor.  Dalmat verruilde in juli 2014 Panetolikos voor White Star Bruxelles.

Statistieken

Erelijst

Zie ook
Lijst van spelers van FC Nantes
Lijst van spelers van Olympique Marseille
Lijst van spelers van RAEC Mons
Lijst van spelers van Standard Luik
lijst van spelers van Club Brugge

Dalmat, Wilfried